Název Kamenný kopec nese v Česku několik vrcholů:

 1. Kamenný kopec (Vítkovská vrchovina) (305 m) – vrch jihozápadně od obce Olbramice v okrese Ostrava-město
 2. Kamenný kopec (Úsovská vrchovina) (309 m) – vrch severozápadně od vsi Králová, části obce Medlov v okrese Olomouc
 3. Kamenný kopec (Hrabyňská pahorkatina) (457 m) – vrch jihozápadně od vsi Podvihov, části okresního města Opava
 4. Kamenný kopec (Chřibské hřbety) (492 m) – vrch severně od obce Salaš (v k.ú. Velehrad) v okrese Uherské Hradiště
 5. Kamenný kopec (Jívovská vrchovina) (618 m) – vrch jihozápadně od obce Město Libavá v okrese Olomouc
 6. Kamenný kopec (Branenská vrchovina) (625 m) – vrch jižně od vsi Pusté Žibřidovice, části obce Jindřichov v okrese Šumperk
 7. Kamenný kopec (Libavská vrchovina) (636 m) – vrch severozápadně od obce Norberčany v okrese Olomouc
 8. Kamenný kopec (Špičácká vrchovina, 636 m) – vrch východně od vsi Salavice, části města Třešť v okrese Jihlava
 9. Kamenný kopec (Špičácká vrchovina, 651 m), někdy také Kamenný vrch (Špičácká vrchovina) – vrch severozápadně od vsi Vysoká, části statutárního města Jihlava

Podobné názvy 
 Kamenný vrch
 Kamenná hora
 Kamenná